

Località 
Stati Uniti
Longford, città degli Stati Uniti d'America della contea di Clay nello Stato del Kansas
Irlanda
Longford, piccola contea dell'Irlanda (vedere Contee dell'Irlanda)
Longford, cittadina irlandese county town dell'omonima contea
Longford, villaggio dell'Offaly
Austaralia
Longford, cittadina della Tasmania, Australia
Longford, cittadina nella Gippsland area di Victoria, Australia
Regno Unito
Longford, quartiere di Warrington nella contea di Cheshire
Longford, villaggio e parrocchia civile dell'Derbyshire
Longford, villaggio e parrocchia civile dell'Gloucestershire
Longford, villaggio dell'Kent
Longford, villaggio vicino al London Heathrow Airport, in Inghilterra
Longford (Moreton Say), villaggio dell'Shropshire
Longford (Telford and Wrekin), villaggio dell'Shropshire
Longford, quartiere di Coventry nella contea di West Midlands

Altro 
Longford Town FC, un club di calcio della cittadina irlandese di Longford
Longford, film per la televisione britannico diretto da Tom Hooper